Ken Read (skiër), een Canadese alpineskiër geboren in 1955
 Ken Read (zeiler), een Amerikaanse zeiler geboren in 1961